Résultats détaillés de l'édition 2007 du tournoi de Rotterdam qui s'est tenue du  au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Mikhail Youzhny remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Ivan Ljubičić. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Martin Damm et Leander Paes s'imposent en finale face à Andrei Pavel et Alexander Waske. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2007
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2007
Tennis en février 2007